Milda scitula är en snäckart som beskrevs av Arthur Adams 1886. Milda scitula ingår i släktet Milda och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
scitula